Fuchskaul ist ein Ortsname:

 Fuchskaul (Aachen), Siedlungsplatz bei Krauthausen, Stadt Aachen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Fuchskaul (Dahlem), Siedlungsplatz bei Dahlem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

 Fuchskaul (Inde), rechter Zufluss der Inde bei Fuchskaul, Stadtteil Krauthausen, Aachen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen